Torkel eller Torkil Baden kan syfta på flera personer:

* Torkel Baden (1668-1732), dansk rektor
 Torkel Baden (1734-1805), dansk lantbrukare och lantbruksekonomisk författare
 Torkel Baden (1765-1849), dansk filolog och konsthistoriker